Василий Арсеньевич Байдаков (1915—1980) — свинарь колхоза имени XXII съезда КПСС Калининского района Калининской области, Герой Социалистического Труда (22.03.1966).

Родился в 1915 году.

Работал свинарём на Греблевской свиноферме колхоза имени XXII съезда КПСС Калининского района Калининской области.

Новатор производства. Применив метод крупногруппового содержания свиноматок (по 6-8 голов в клетке), добился повышения производительности труда в 3 раза (вместо 25 свиноматок обслуживал более 70).

Полностью механизировал подготовку кормов к скармливанию. Успешно применял туровые опоросы. В 1963 году от 74 свиноматок получил 1230 поросят и вырастил их к отъёму средним весом по 14-15 кг общим весом более 18 тонн. Себестоимость отъёмного поросёнка снизилась на 15 рублей.

Начиная с 1964 года, обслуживал 80 свиноматок.

Герой Социалистического Труда (22.03.1966).

Умер в июле 1980 года.

Источники 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — 181 с.
 Фото https://gusmedia.ru/archive/1963/10/1963-10-30-156.pdf 
 https://libinfo.org/index/index.php?id=32910